

Cinema
La fiaccola sotto il moggio, film diretto da Luigi Maggi (1911) 
La fiaccola sotto il moggio, film diretto da Eleuterio Rodolfi (1916)

Letteratura
La fiaccola sotto il moggio, tragedia scritta da Gabriele D'Annunzio (1905)